Vrbnica (Aleksandrovac), een plaats in de Servische gemeente Aleksandrovac
 Vrbnica (Sjenica), een plaats in de Servische gemeente Sjenica
 Vrbnica (Slowakije), een plaats in Slowakije in de regio Košice